Se agita, se mueve el ortodoxo y tranquilo Don (, Vskolyjnulsia, Vzvolnovalsia Pravoslavni Tiji Don) es una canción popular patriótica rusa, de valor simbólico para los cosacos del Don. Era el himno de la República del Don (versión de 1918) y desde 1996 lo es del óblast de Rostov, sujeto federal de Rusia.

Historia 

La primera versión de esta canción fue escrita en 1853, al comienzo de la Guerra de Crimea (1853-1856) por Fiódor Anísimov. El 4 de mayo de 1918, el krug de la República del Don, presidido por el atamán Piotr Krasnov, la adoptó como himno. Por orden del atamán se introdujeron algunos cambios en la letra el 1 de junio cambiando las referencias al Monarca por la Libertad, y el 20 de septiembre se aprobó una nueva letra, de Gilarevski que sólo conserva la primera estrofa de la original de Anísimov. La canción mantenía su popularidad en tiempos de la URSS en los combates de los cosacos del Don contra la Wehrmacht nazi. Según el folclorista Aleksandr Listopádov, la canción de Anísimov fue inspirada en la antigua canción Уж вы братцы, мои братцы, атаманы-молодцы (Ustedes mis hermanitos, mis hermanitos, los jóvenes atamanes).

Letra

Letra de 1853 
Всколыхнулся, взволновался,
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв Монарха он.
Он детей своих сзывает
На кровавый бранный пир,
К туркам в гости снаряжает,
Чтоб добыть России мир.
С Богом, дети, ведь широкий
Переплыть вам лишь Дунай,
А за ним уж недалеко
Цареград и наших знай.
Сорок лет тому в Париже
Нас прославили отцы,
Цареград — ещё к нам ближе…
В путь же, с Богом, молодцы!
Стойте крепко за святую
Церковь — общую нам мать —
Бог вам даст луну чужую
С храмов Божиих сорвать,
На местах, где чтут пророка,
Скласть Христовы алтари,
И тогда к звезде востока
Придут с запада цари!
Над землею всей прольется
Мира кроткого заря,
И до неба вознесется,
Слава Русского Царя!

Variante de 1918 
Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон.
И повсюду отозвался
На призыв свободы он.
Зеленеет степь донская,
Золотятся волны нив.
И с простора, слух лаская,
Вольный слышится призыв.
Дон детей своих сзывает
В Круг Державный Войсковой
Атамана выбирает
Всенародною душой.
В боевое грозно время,
В память дедов и отцов —
Вновь свободно стало племя
Возродившихся Донцов.
Славься, Дон, и в наши годы
В память вольной старины,
В час невзгоды — честь свободы
Отстоят твои сыны

Letra del Himno del Óblast de Rostov 
Всколых – всколыхнулся, взволновался
Право – православный Тихий Дон.
И повсюду отозвался
На призыв свободы он.
Зеле – зеленеет степь донская,
Золо – золотятся волны нив.
И с простора, слух лаская,
Вольный слышится призыв.
Славься – славься, Дон, и в наши годы
В память – в память вольной старины,
В час невзгоды — честь свободы
Отстоят твои сыны.

Enlaces externos y referencias 

La canción en Mp3 

Óblast de Rostov
Vskolynulsia
Canciones de Rusia
Composiciones en sol menor